

Allemagne 
 Hôpital de la Charité de Berlin.

Espagne 
 Hôpital de la Charité de Séville
 Hôpital de la Charité de Cordoue

France 
 Hôpital de la Charité (Brienne-le-Château) (Aube) ;
 Hôpital de la Charité (Lavault-Sainte-Anne) (Allier) ;
 Hôpital de la Charité de Lyon ;
 Hospice de la Charité (Mâcon) (Saône-et-Loire)
 Hôpital de la Charité de Marseille, Vieille Charité (Marseille) ;
 Hôpital de la Charité de Paris détruit vers 1935 ;
Hôpital de la Charité de Saint-Étienne (Saint-Étienne) ;
 Ancien hôpital de la Charité de Senlis (Oise) ;
 Ancien Hôpital de la Charité de Thoissey (Thoissey, Ain).

Voir aussi